Lavalette (Aude)
 Lavalette (Alta Garona)
 Lavalette (Hérault)